The Village bezeichnet:

 The Village (Kurzfilm), britischer Kurzfilm aus dem Jahr 1993
 The Village (Oklahoma), Stadt in Oklahoma
 The Village – Das Dorf, amerikanischer Spielfilm aus dem Jahre 2004
 The Village (Fernsehserie), eine englische Fernsehserie aus dem Jahre 2013
 die Kurzform von Greenwich Village, Stadtteil von Manhattan

siehe auch:
 The Villages (Florida), eine Rentnersiedlung in Florida